Европейский маршрут Е97  — европейский автомобильный маршрут категории А, соединяющий Херсон и Ашкале (Турция). Длина маршрута — 1360 км.

Маршрут 
Маршрут  проходит через 4 европейские страны:



Херсонская область 
 Херсон 
Алёшки
 на Голую пристань, Скадовск
  на Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону
 На Новую Каховку, Таврийск
 мост через Краснознаменский канал (≈60 м)
 на Скадовск
 на Каланчак



Республика Крым (Россия/Украина) 

  АПП Армянск
Армянск
  на Чаплинку, Новую Каховку
Красноперекопск 
  на Джанкой;  на Симферополь

Воинка
Джанкой
   на ЮГ: Симферополь, Ялта; на СЕВЕР: Новоалексеевка, Мелитополь 
 на Нижнегорский
Советский
  на Старый Крым
Владиславовка
 на Феодосию;  «Таврида» на ВОСТОК: Керчь, Анапа, Новороссийск, Сочи; на ЗАПАД: Симферополь, Бахчисарай, Севастополь
 «Таврида»
  на Феодосию
  на Батальное
  на Ленино
  на Ленино;  на Красногорку
  на Ленинское
  на Новониколаевку
  на Марьевку
  на Багерово
 На Приозёрное, Аршинцево

  на Керчь
 Крымский мост (≈19 км.)



Краснодарский край 
  на Тамань
  на Тамань
   на Тамань, Таманский
   на Вышестеблиевскую, Сенной
  на  Порт Кавказ
    на Вышестеблиевскую, Старотитаровскую
    на Темрюк, Славянск-на-Кубани, Краснодар,   «Дон»
   на Джигинку, Варениковскую, Крымск
   Обход Виноградного
   Обход Виноградного
   на  аэропорт Витязево;  на Витязево
   Обход Анапы
 Анапа
  в центр города
   на Гостагаевскую, Варениковскую, 
  Обход Анапы
   на Анапскую, Анапу
 Натухаевская
 Вернебаканский
    на Нижнебаканскую, Крымск, Абинск, Краснодар
 Новороссийск
  «Дон»
 Кабардинка
 Геленджик
   на  аэропорт Геленджик
  Улица Луначарского в центр
  Объездная улица в центр
  Улица Луначарского в центр
   на Дивноморское
 Возрождение
   на Береговое
 Пшада
 Архипо-Осиповка
 Бжид
    «Дон» на Горячий Ключ, Адыгейск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву
 
 Джубга
 Лермонтово
 Новомихайловский
 Ольгинка
 Туапсе
  на Хадыженск, Ашперонск, Майкоп,  «Кавказ»
 Шепси
 Сочи
 Лазаревское   на Калеж
 Лоо   на Верхнеармянскую Хобзу
 Дагомыс  Барановское шоссе на Барановку
   «Дублёр Курортного проспекта» в центр
   «Дублёр Курортного проспекта» в центр
  Курортный проспект
 Хоста   на Воронцовку
 Адлер
  улица Ленина
   «Старое Краснополянское шоссе» на  аэропорт Адлер, Красную поляну
 Сириус
   «Новое Краснополянское шоссе» на Красную поляну
  Триумфальная улица в Олимпийскую Деревню
  Триумфальная улица в Олимпийский парк
  Улица Чемпионов в Олимпийский парк
  Таврическая улица в Олимпийскую Деревню
  АПП Адлер

КПП Псоу Абхазия
Псоу
Цандрыпш
Гагра
Гудаута
Новый Афон
Сухум
Очамчыра
Гал

Поти
Батуми

Трабзон 
Гюмюшхане
Ашкале

Е97 связан с маршрутами 
 E58
 E105
 E115
 E592
 E70
 E80

Примечания

См. также 
 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 
 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 1 ноября 2016 

Европейские маршруты
Дороги Грузии
Европейские маршруты России
Дороги Турции
Европейские маршруты Украины